Ярошовка — название населенных пунктов:

Белоруссия 
 Ярошовка — деревня в Дзержинском районе Минской области.

Украина 
 Ярошовка — село в Фастовском районе Киевской области;
 Ярошовка — село в Роменском районе Сумской области;
 Ярошовка — село в Дергачёвском районе Харьковской области;
 Ярошовка — село в Катеринопольском районе Черкасской области.
Ярошовка — до 1964 г. название села Украинское в Талалаевском районе Черниговской области.